Операция «Тамблер-Снаппер» () — седьмая серия ядерных испытаний, проведённая США в 1952 году. Это третья серия, проведённая на ядерном полигоне в Неваде. Первые четыре заряда, сброшенные с бомбардировщиков B-50, были подорваны в воздухе, с целью определения оптимальной высоты подрыва, а также для прояснения несоответствия реальной и расчётной силы взрыва. Остальные четыре заряда были взорваны на башнях в ночное время. Во время операции были задействованы 7350 солдат.

Список ядерных взрывов операции Тамблер-Снаппер

Галерея

Примечания

Ссылки 
 www.nuclearweaponarchive.org
 Документальный фильм с русским переводом 

Ядерный полигон в Неваде
Tumbler-Snapper